Kriegerdenkmal ist der Name folgender Denkmale in Radeberg:

 Kriegerdenkmal Radeberg (1879), Denkmal für die Deutsche Reichsgründung, den Deutschen Krieg und den Deutsch-Französischen Krieg
 Kriegerdenkmal Radeberg (1927), Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs

Kriegerdenkmale in den Radeberger Ortsteilen:
 Kriegerdenkmal Liegau-Augustusbad, Denkmal für die Opfer des Ersten und des Zweiten Weltkriegs im Radeberger Ortsteil Liegau-Augustusbad
 Kriegerdenkmal Lotzdorf, Denkmal für die Opfer des Ersten Weltkriegs in der Radeberger Gemarkung Lotzdorf

Siehe auch:
 Liste von Denkmalen, Skulpturen und Ehrentafeln in Radeberg